Tractus steht für:

 Tractus (Gesang), liturgischer Gesang 

Medizin:

 Tractus, Leitungsstruktur gebündelter Nervenfasern im zentralen Nervensystem, siehe Nervenbahn
 Tractus iliotibialis, Faserzug am Oberschenkel
 Tractus opticus, Teil der neuronalen Nervenbahn des optischen Systems, siehe Sehbahn
 Tractus corticospinalis, Hauptteil des pyramidalen Systems, siehe Pyramidales System #Pyramidenbahn

Siehe auch:

 Trakt